Cleroptila chelonitis är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1914. Cleroptila chelonitis ingår i släktet Cleroptila och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
chelonitis